Tin Man (deutsch Blechmann) steht für:

 Tin Man, eine Figur aus Lyman Frank Baums Kinderbuch Der Zauberer von Oz (1900) sowie dessen Fortsetzungen, siehe auch Die Welt von Oz
 Tin Man (1983), US-amerikanischer Spielfilm von John G. Thomas aus dem Jahr 1983
 Tin Man – Kampf um den Smaragd des Lichts, US-amerikanische Miniserie von Craig Van Sickle und Steven Long Mitchell aus dem Jahr 2007
 Tin Man (2014), US-amerikanischer Spielfilm von D. J. Caruso aus dem Jahr 2014
 The Tin Man, Originaltitel von Stählerne Jäger, Roman von Dale Brown aus dem Jahr 1998
 Tin Man, Roman von Sarah Winman aus dem Jahr 2017